Tauri peut désigner :
 Tauri ou Taures, un peuple ancien de Crimée ;
 Tau'ri, le nom de la Terre en langage goa'uld dans l'univers de fiction Stargate ;
 Le génitif du nom latin de la constellation du Taureau  (Taurus), et donc retrouvé dans le nom des étoiles de cette constellation, comme CI Tauri, Epsilon Tauri ou 17 Tauri.